Leslie puede referirse a:

 Leslie Shaw, cantante y modelo peruana.
 Leslie Howard Stainer, actor inglés de teatro y cine.
 Leslie Howard, pianista y compositor australiano.
 Leslie Nielsen, actor cómico y dramático de origen canadiense.
 Leslie Caron, actriz y bailarina franco-estadounidense.
 Leslie Bricusse, letrista británico.
 Leslie Stephen, biógrafo y alpinista inglés.
 Leslie Groves miembro del ejército estadounidense.
 Leslie Pedley, botánico australiano.
 Leslie Thompkins, personaje de ficción de Batman.
 Leslie Cheung, actor y cantante de Hong Kong.
 Leslie Hope, actriz canadiense.
 Leslie Valiant, informático teórico británico.
 Leslie Manigat, político haitiano.
 Leslie Winkle, personaje de ficción de The Big Bang Theory.
 Lisa Leslie, jugadora estadounidense de baloncesto.
 Leslie Easterbrook, actriz estadounidense.
 Leslie Henson, actor, humorista y director británico.
 Leslie Parrish, actriz estadounidense.
 Leslie Orgel, químico británico.
 Leslie Burke, personaje ficticio de Un puente hacia Terabithia.
 Leslie Charles Leach, botánico estadounidense.
 Leslie Holdridge, botánico y climatólogo estadounidense.
 Leslie R. Landrum, botánico estadounidense. 
 Leslie A. Garay, botánico estadounidense.
 Leslie Ward, retratista y caricaturista británico.
 Leslie White, antropólogo estadounidense.
 C. J. Leslie, baloncestista estadounidense.
 Leslie Walter Allam Ahrendt, botánico inglés.
 Leslie Jones, actriz y comediante estadounidense.
 Leslie T. Peacocke, guionista, director y actor estadounidense.
 John Leslie, físico y matemático escocés.
 Leslie Bibb, actriz de cine, televisión y modelo estadounidense.
 Leslie Edward Wastell Codd, botánico, taxónomo, y agrostólogo sudafricano.
 Ewen Leslie, actor australiano.
 Leslie Phillips, actor de cine y televisión inglés.
 Noël Leslie, filántropa inglesa, superviviente del Titanic. 
 Leslie Grace, cantante y compositora estadounidense.

Geografía 
 Leslie (Fife), Escocia

Estados Unidos 
 Leslie (Arkansas)
 Leslie (Georgia)
 Leslie (Míchigan)
 Leslie (Misuri)

Otros 
 Altavoz Leslie, amplificador y altavoz de dos vías.
 Condado de Leslie, uno de 120 condados del estado estadounidense de Kentucky.
 Castillo de Leslie,  castillo ubicado en Aberdeen, en Aberdeenshire, Escocia.
 Leslie, mi nombre es diabla, película canadiense de 2009.